

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 

 Czerniki – wieś w woj. pomorskim, w pow. kościerskim, w gminie Stara Kiszewa 
 Czerniki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. kętrzyńskim, w gminie Kętrzyn